Stanisław Leopold Kronenberg – syn Leopolda Stanisława, przedsiębiorca
 Stanisław Salomon Kronenberg – brat Leopolda Stanisława, lekarz